El Torneig de Tòquio 2016, oficialment conegut com a Japan Women's Open Tennis 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La vuitena edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 18 de setembre de 2016 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

La tennista estatunidenca Christina McHale va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
WTA Tour 2016